Клаудія Коде-Кільш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Зіна Гаррісон.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Гаррісон з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (Champion)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)
  Лорі Макніл (2-ге коло)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Лариса Савченко (3-тє коло)
  Енн Мінтер (3-тє коло)
  Террі Фелпс (2-ге коло)
  Розалін Феербенк (3-тє коло)
 n/a
  Кеті Ріналді (3-тє коло)
  Елна Рейнах (півфінал)
  Сара Гомер (2-ге коло)
 n/a
  Енн Генрікссон (чвертьфінал)
  Джо Дьюрі (3-тє коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| RD1-seed1=1
| RD1-team1={{nowrap| Мартіна Навратілова}}
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=6| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Елна Рейнах
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=5
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Зіна Гаррісон| RD1-score4-1=7| RD1-score4-2=6'''
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1989 Dow Classic Draws
 ITF tournament page 
 ITF singles results page 

1989
Тур WTA 1989